Distrito de Gaza pode se referir a:

 Distrito de Gaza, antiga subdivisão colonial de Moçambique, equivalente à atual província homônima
 Distrito de Gaza, distrito administrativo do Mandato Britânico da Palestina, equivalente à atual Faixa de Gaza

Desambiguação